Рі́вне — пасажирський залізничний зупинний пункт Ужгородської дирекції Львівської залізниці.

Розташований у селі Серне Мукачівського району Закарпатської області на лінії Стрий — Батьово між станціями Баркасово (2 км) та Батьово (6 км).

За 1 км 110 м від зупинки в напрямку станції Баркасово знаходиться переїзд, через який проходить дорога від села Серне до села Баркасово. Залізниця пролягає поблизу Серне з південного боку. Попри дорогу красується характерна закарпатська забудова, в якій проживає частина угорського населення.

Рухаючись далі, варто звернути увагу на форму дахів. Всі вони встановлені пірамідальним способом. За 835 м від зупинки в напрямку ст. Батьово розташований нерегульований залізничний переїзд. Через нього проходить дорога від села Серне до сільськогосподарських угідь. Від переїзду починається горловина станції Батьово, на якій знаходиться зупинний пункт 1727 км.

На залізничній платформі зупиняються приміські електропоїзди:

Джерела

Посилання 
 з.п. Рівне

зупинні пункти Львівської залізниці
Транспорт Мукачівського району
Зупинні пункти Закарпатської області